

Geografia
Coimbra – città del Minas Gerais, Brasile
Coimbra – città del Portogallo

Persone
Cristian Coimbra (1988) – calciatore boliviano
Edu Coimbra (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Érika Coimbra (1980) – pallavolista brasiliana
Fernando Coimbra (1976) – regista e sceneggiatore brasiliano
Giacomo di Coimbra (1434-1459) – cardinale portoghese
Herlánder Coimbra (1968) – ex cestista angolano
João Coimbra (1986) – calciatore portoghese
Leonardo Coimbra (1883-1936) – filosofo, accademico e politico portoghese
Milton Coimbra (1975) – calciatore boliviano
Rolando Coimbra (1960) – ex calciatore boliviano

Altro
Coimbra – cratere sulla superficie di Marte